{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (80401) - || 1999 XO179 || 10 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80402) - || 1999 XR179 || 10 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80403) - || 1999 XH182 || 12 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80404) - || 1999 XD184 || 12 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80405) - || 1999 XF186 || 12 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80406) - || 1999 XC187 || 12 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80407) - || 1999 XQ189 || 12 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80408) - || 1999 XO193 || 12 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80409) - || 1999 XC195 || 12 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80410) - || 1999 XA197 || 12 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80411) - || 1999 XM198 || 12 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80412) - || 1999 XV198 || 12 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80413) - || 1999 XE200 || 12 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80414) - || 1999 XG201 || 12 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80415) - || 1999 XB202 || 12 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80416) - || 1999 XN202 || 12 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80417) - || 1999 XK203 || 12 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80418) - || 1999 XA206 || 12 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80419) - || 1999 XR207 || 12 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80420) - || 1999 XB210 || 13 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80421) - || 1999 XP213 || 14 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80422) - || 1999 XT214 || 14 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80423) - || 1999 XJ215 || 14 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80424) - || 1999 XE217 || 13 december 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (80425) - || 1999 XV218 || 15 december 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (80426) - || 1999 XP222 || 15 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80427) - || 1999 XZ222 || 15 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80428) - || 1999 XM224 || 13 december 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (80429) - || 1999 XV225 || 13 december 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (80430) - || 1999 XC227 || 15 december 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (80431) - || 1999 XS227 || 15 december 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (80432) - || 1999 XU229 || 7 december 1999 || Catalina || CSS
|-
| (80433) - || 1999 XW233 || 4 december 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (80434) - || 1999 XO234 || 3 december 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (80435) - || 1999 XQ238 || 4 december 1999 || Catalina || CSS
|-
| (80436) - || 1999 XE246 || 5 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80437) - || 1999 XW248 || 6 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80438) - || 1999 XX249 || 6 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80439) - || 1999 XH259 || 8 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80440) - || 1999 XY263 || 12 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80441) - || 1999 YL3 || 18 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80442) - || 1999 YM4 || 28 december 1999 || Olathe || Olathe
|-
| (80443) - || 1999 YO8 || 27 december 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (80444) - || 1999 YG9 || 31 december 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (80445) - || 1999 YO10 || 27 december 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (80446) - || 1999 YW13 || 31 december 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (80447) - || 1999 YQ14 || 31 december 1999 || Prescott || P. G. Comba
|-
| (80448) - || 1999 YA17 || 31 december 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (80449) - || 1999 YG17 || 31 december 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (80450) - || 1999 YW27 || 30 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80451) Alwoods || 2000 AA | 1 januari 2000 || Oaxaca || J. M. Roe
|-
| (80452) - || 2000 AK || 2 januari 2000 || Fountain Hills || C. W. Juels
|-
| (80453) - || 2000 AO2 || 3 januari 2000 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (80454) - || 2000 AW3 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80455) - || 2000 AZ3 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80456) - || 2000 AA8 || 2 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80457) - || 2000 AH9 || 2 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80458) - || 2000 AJ9 || 2 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80459) - || 2000 AV10 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80460) - || 2000 AJ12 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80461) - || 2000 AP14 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80462) - || 2000 AH18 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80463) - || 2000 AK19 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80464) - || 2000 AU19 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80465) - || 2000 AQ20 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80466) - || 2000 AJ22 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80467) - || 2000 AT23 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80468) - || 2000 AE26 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80469) - || 2000 AH28 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80470) - || 2000 AJ29 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80471) - || 2000 AK29 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80472) - || 2000 AN29 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80473) - || 2000 AQ29 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80474) - || 2000 AV29 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80475) - || 2000 AB30 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80476) - || 2000 AE30 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80477) - || 2000 AL30 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80478) - || 2000 AC31 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80479) - || 2000 AH31 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80480) - || 2000 AS32 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80481) - || 2000 AJ33 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80482) - || 2000 AV33 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80483) - || 2000 AE34 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80484) - || 2000 AN36 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80485) - || 2000 AM38 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80486) - || 2000 AT38 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80487) - || 2000 AW39 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80488) - || 2000 AE41 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80489) - || 2000 AR44 || 5 januari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (80490) - || 2000 AW44 || 5 januari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (80491) - || 2000 AJ45 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80492) - || 2000 AT46 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80493) - || 2000 AK47 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80494) - || 2000 AM47 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80495) - || 2000 AO48 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80496) - || 2000 AX48 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80497) - || 2000 AN49 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80498) - || 2000 AG50 || 5 januari 2000 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (80499) - || 2000 AR50 || 5 januari 2000 || Fountain Hills || C. W. Juels
|-
| (80500) - || 2000 AP53 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten